Домокос — греческий топоним. Может означать: 
 Домокос — малый город.
 Домокос (дим) — община.
 
  — сторожевой катер , в составе Военно-морских сил Греции в 1945—1952 годах.